Diodontus är ett släkte av steklar som beskrevs av Curtis 1834. Diodontus ingår i familjen Crabronidae. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Steklar
Diodontus